Aquarius (constel·lació) 
 Aquarius (astrologia), signe astrològic travessat pel sol entre el 20 de gener i el 18 de febrer
 Aquarius / Let the Sunshine, un popurri de dos cançons escrit pel musical de 1967 Hair
 Aquarius (beguda), refresc
 Aquarius (vaixell), vaixell de rescat